Gmina Brestovac – gmina w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej
 Garešnički Brestovac – wieś w Chorwacji, w żupanii bielowarsko-bilogorskiej, w mieście Garešnica
 Daruvarski Brestovac – wieś w Chorwacji, w żupanii bielowarsko-bilogorskiej, w gminie Končanica
 Brestovac (gmina Bojnik) – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w gminie Bojnik
 Brestovac (gmina Knić) – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Knić
 Brestovac (gmina Negotin) – wieś w Serbii, w okręgu borskim, w gminie Negotin
 Brestovac (miasto Bor) – wieś w Serbii, w okręgu borskim, w mieście Bor
 Brestovac (miasto Leskovac) – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac
 Banatski Brestovac – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu południowobanackim, w mieście Pančevo
 Bački Brestovac – wieś w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu zachodniobackim, w gminie Odžaci